Gardnerella Greenwood & Pickett 1980 : un genre monotypique de bactéries de la famille des Bifidobacteriaceae ;
 Gardnerella Chavan 1951 : un genre éteint de mollusques de la famille des Lucinidae.

Homonymie de genre en biologie